Кадровый буфер () (другие названия: буфер кадра, видеобуфер, фреймбуфер) — реальное или виртуальное электронное устройство или область памяти для кратковременного хранения одного или нескольких кадров в цифровом виде перед его отправкой на устройство видеовывода. Буфер может быть использован для выполнения над кадром различных предварительных операций, организации стоп-кадра, устранения мерцания изображения и др. Обычно кадр хранится в виде последовательности цветовых значений каждого пикселя изображения. Цветовые значения чаще всего хранятся в следующих форматах: одноразрядный (монохромный; 1 бит), 4/8-битный (палитровый), 16-битный (High Color) и 24-битный (True Color); также может присутствовать альфа-канал. Размер памяти, необходимый для хранения одного кадра, зависит от разрешения и глубины цвета.

Переключение страниц

См. также 
 Буфер (информатика)
 Linux framebuffer

Примечания

Ссылки 
 Interview with NYIT researcher discussing the 24-bit system
 Jim Kajiya — разработчик первого коммерческого видеобуфера
 История видеобуферов Sun Microsystems
 Драйвер виртуального видеобуфера для Linux
  DirectFB — уровень абстракции для видеобуфера Linux
 Буфер кадров в современных цифровых фотоаппаратах
 
 
 

Аппаратные приёмы компьютерной графики